Cidonia puede referirse a:

Cidonia, una ciudad-estado de la antigua Grecia en la isla de Creta.
Cidonia, otro nombre para la planta de membrillo.
Cidonia, una región del planeta Marte.